

Arte 
Kleitias o Clizia – pittore e ceramista attico del VI secolo a. C.

Astronomia
73 Klytia o Clizia – asteroide della fascia principale

Letteratura
Clizia – commedia in prosa in cinque atti di Niccolò Machiavelli

Mitologia
 Clizia – ninfa della mitologia greca
 Clizia – figlia di Anfidamante e moglie di Tantalo
 Clizia – figlia di Pandareo

Onomastica
Clizia – nome proprio di persona italiano femminile

Trasporti
Clizia – piroscafo cisterna italiano

Pagine correlate
Clizio